TCDD puede referirse a:

 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD),  compuesto orgánico persistente; o
 Ferrocarriles Estatales de la República de Turquía (TCDD),  empresa estatal que opera el sistema ferroviario en Turquía.